Francja:
 Broye – gmina
 Broye-Aubigney-Montseugny – gmina
 Broye-les-Loups-et-Verfontaine – gmina

Szwajcaria:
 Broye – rzeka, dopływ Thielle
 Broye – okręg (Disrict; Bezirk) w kantonie Fryburg

Osoby:
 Jean-Joseph Broye – francuski polityk

Zobacz też:
 Belmont-Broye